Toshihiro Matsushita (Kagoshima, 17 de outubro de 1983) é um futebolista profissional japônes, meio campo, milita no F.C. Tokyo.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo